Гран-при Китая 2019 года (официально ) — юбилейная, 1000-я автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 14 апреля 2019 года на Международном автодроме Шанхая. Это третья гонка сезона 2019 года.

Свободные заезды 
За 6 минут до окончания третьей тренировки дебютант Алекс Албон разбил свой болид при выходе из последнего поворота на стартовую прямую. Сессия была остановлена красными флагами и не была возобновлена. Гонщик был отправлен в медицинский центр.

Квалификация 
Погода: Облачно, сухо. Температура воздуха: +21 … +19°С, трассы: +33 … +31°С.

|}

В квалификации не смогли принять участие Алекс Албон — из-за аварии в утренней тренировке и Антонио Джовинацци — из-за технических проблем с машиной. По решению стюардов оба гонщика были допущены к гонке.

В третьей части из-за медленного темпа на прогревочном круге не успели пойти на быстрый круг гонщики команд Red Bull и Haas.

Стартовое поле

Гонка 

|-
!colspan="11"|Источник:
|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира

Гран-при Китая